Název Kozelský potok má více vodních toků:

 Kozelský potok (přítok Jizerky) – pravostranný přítok Jizerky v okrese Semily
 Kozelský potok (přítok Odravy) – pravostranný přítok Odravy v okrese Cheb
 Kozelský potok (přítok Popradu) – pravostranný přítok Popradu na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa